

Населені пункти та їхні частини

 Калкі — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Калкі — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Калкі — осада в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки